Грундиг () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Грундиг, Леа (1906—1977) — немецкая художница и график
 Грундиг, Макс (1908—1989) — немецкий предприниматель, основатель концерна Grundig
 Грундиг, Ханс (1901—1958) — немецкий художник и график

См. также 
 Грундиг-Штадион — стадион в Нюрнберге